Kroch ist der Name von

 Ernesto Kroch (1917–2012), deutsch-uruguayischer Gewerkschafter
 Hans Kroch (1887–1970), deutsch-jüdischer Bankier
 Martin Samuel Kroch (1853–1926), deutsch-jüdischer Bankier und Unternehmer

Siehe auch:
 Krochhochhaus
 Krochsiedlung
 Groch